Ривьера — имя собственное.

 Ривьера — французско-итальянское побережье Лигурийского моря:
 Французская Ривьера (Лазурный Берег)
 Итальянская Ривьера (западная Ривьера-ди-Поненте и восточная Ривьера-ди-Леванте)

Другое:
 1426 Ривьера — астероид
 Ривьера — округ в кантоне Тичино в Швейцарии
 Ривьера — коммуна в кантоне Тичино в Швейцарии
 Парк «Ривьера» — парк культуры и отдыха в Сочи
 «Ривьера» — гостинично-развлекательный комплекс («городской курорт») в Казани
 «Ривьера» — отель-казино в Лас-Вегасе
 «Ривьера», «Ривьера», «Ривьера» — суда
 «Ривьера» — гостинично-ресторанный комплекс «Ривьера» на Украине (Голубые озера Красного Лимана, Донецкая область)
 «Ривьера» — правительственная резиденция (дача) в Сочи
 «Ривьера» — французский фильм 2005 года
 «Бюик Ривьера» («Buick Riviera») — легковой автомобиль Бюик
 Ник Ривьера — персонаж мультсериала «Симпсоны»

Курортные зоны, названные по подобию французско-итальянской ривьеры:
 В России:
 Крымская Ривьера
 Кавказская Ривьера
 Болгарская Ривьера
 Румынская Ривьера
 Австрийская Ривьера
 Швейцарская ривьера
 Будванская ривьера в Черногории
 Макарска ривьера в Хорватии
 Словенская Ривьера
 Албанская Ривьера
 Цветочная Ривьера в Италии
 Скандинавская Ривьера (Ландскруна) в Швеции
 Английская Ривьера (Торбей)
 Суссексская Ривьера (Уорфинг) в Англии
 Турецкая ривьера
 Египетская (Красноморская) Ривьера
 Китайская Ривьера (Чжухай) в Китае
 Мексиканская Ривьера
 Ривьера-Майя в Мексике
 Австралийская Ривьера (Голд-Кост)
 Американские Ривьеры в США
 Санта-Барбара (Калифорния)
 Майами-Бич (Флорида)
 Ривьера-Бич (Флорида)
 Ривьера-Бич (Мэриленд)

Похожие названия:
 Кастельно-Ривьер-Бас — департамент-кантон во Франции
 Гардоне-Ривьера — коммуна в Италии
 Каннеро-Ривьера — коммуна в Италии
 Маньяно-ин-Ривьера — коммуна в Италии
 Кальваджезе-делла-Ривьера — коммуна в Италии
 Берни-Ривьер — коммуна во Франции
 Сен-Мартен-Ривьер — коммуна во Франции
 Флере-ла-Ривьер — коммуна во Франции
 Сен-Жозеф-де-Ривьер — коммуна во Франции
 Сен-Пьер-де-Ривьер — коммуна во Франции
 Ривьер-Нуар — коммуна во Франции
 Ривьер-дю-Лу — коммуна во Франции
 Ла-Ривьер-Сен-Совёр — коммуна во Франции
 Ла-Ривьер — коммуна во Франции
 Ривьер-де-Миль-Иль — коммуна во Франции
 Ирландская Ривьера — насёленные ирландоамериканцами коммуны в США
 Труа-Ривьер — город в Канаде
 Ривьер-Верт — деревня во Франции
 «Ривьера-Саратов» — отель в Саратове
 «Кутузовская Ривьера» — жилой комплекс в Москве
 «Сочинская Ривьера» — музыкальный фестиваль в Сочи
 «Крымская Ривьера» — журнал
 Брайтон Ривьер(а) — английский живописец
 Энрике Пичон-Ривьере — аргентинский психиатр-социолог